Изясла́в () — мужское славянское двухосновное имя, от «изяти» (взять) и «слава»; на Руси известно в основном как княжеское имя, фамильное в роду Рюриковичей в X—XIII веках. Аналогичное женское имя — Изяслава. Также — топоним.

Имя 
 Изяслав — князь полоцкий, внук Володаря Васильковича.
 Изяслав Василькович (? — до 1185) — князь городецкий, сын Василька Святославича, упоминаемый в «Слове о полку Игореве».
 Изяслав Андреевич (после 1147—1165) — княжич, старший сын великого князя Владимирского Андрея Юрьевича Боголюбского.
 
 Изяслав Глебович (? — 1183) — сын Глеба Юрьевича.
 Изяслав Давыдович (? — 1161) — великий князь Киевский, князь стародубский и черниговский.
 Изяслав Давыдович (сын Давыда Ростиславича) (ок. 1164/1170[1] — скоро после 1184[1]) — княжич из смоленской ветви Мономаховичей, сын Давыда Ростиславича Смоленского от первой жены.
 Изяслав Ингваревич (? — 1223) — князь Дорогобужский (ок. 1220—1223), сын Ингваря Ярославича.
 Изяслав Микулич (Николаевич) (? — 1184) — князь из ветви Изяславичей Полоцких династии Рюриковичей. Сын Микулы (Николая) Давыдовича, упоминаемый в «Слове о полку Игореве».
 Изяслав Мстиславич (ок. 1097—1154) — великий князь Киевский, князь волынский, сын Мстислава Владимировича.
 Изяслав Святополчич (Святополкович) (? — 1127) — младший сын великого князя Киевского Святополка Изяславича от второго брака с Еленой, дочерью половецкого хана Тугоркана.
 Изяслав Ярославич (1026—1078) — великий князь Киевский, сын Ярослава Мудрого.
 Изяслав Ярославич (? — 1198) — княжич, сын Ярослава Владимировича Новгородского.
 Изяслав Ярославич (1174/1177 — 1196) — волынский князь, сын Ярослава Изяславича.

Топоним 
 Изяслав — древнерусское название города Заславль в Минском районе Минской области Белоруссии.
 Изяслав — город в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины.

Корабли 
 «Изяслав» — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1784 году.
 «Изяслав» — эскадренный миноносец русского флота, спущен на воду в 1914 году.

См. также 
 Изяслава — приёмная дочь волынского князя Владимира Васильковича.
 Родовые имена Рюриковичей